

Letteratura 
Morto per il mondo (Dead to the World) – romanzo di Francis Durbridge del 1978
Morto per il mondo (Dead to the World) – romanzo di Charlaine Harris del 2004

Musica 
 Dead to the World – traccia dell'album Gone Again di Patti Smith del 1996
Dead to the World – video dei Marilyn Manson del 1998
 Dead to the World – traccia dell'album Century Child dei Nightwish del 2002
 Dead to the World – traccia dell'album The  dei Röyksopp del 2005
Dead to the World – album degli Helmet del 2016

Televisione 
 Dead to the World – episodio di American Gothic